Павел Поправка:
 Поправка, Павел Васильевич (род. 1983) — сербско-российский хоккеист.
 Поправка, Павел Венедиктович (1914—1994) — Герой Советского Союза.